Judaspenning (geslacht) - een plantengeslacht binnen de kruisbloemenfamilie
 Tuinjudaspenning
 Wilde judaspenning